Internationale Filmfestspiele 1948 steht für:

 Internationale Filmfestspiele von Cannes 1948
 Internationale Filmfestspiele von Venedig 1948